Moxy bezeichnet:
 Moxy (Band), kanadische Hard-Rock-Band
 Moxy Airways, ehemaliger Projektname der US-Fluggesellschaft Breeze Airways